Bronisław Dąbrowski (ur. 1815, zm. 1880) – działacz niepodległościowy, syn Jana Henryka Dąbrowskiego
 Bronisław Dąbrowski (ur. 1903, zm. 1992) – polski aktor, reżyser, dyrektor wielu polskich teatrów
 Bronisław Dąbrowski (ur. 1917, zm. 1997) – polski duchowny rzymskokatolicki, biskup pomocniczy warszawski, wyniesiony do godności arcybiskupa